Slutspelet i Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 inleddes den 20 juli och var det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) kvalificerade sig för kvartsfinaler. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 31 juli.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

England mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=ENG-ESP
|nr       = 25
|bild     = ENG-ESP (women) 2022-07-20.svg
|datum    = 20 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Ella Toone Georgia Stanway 
|mål2     =  Esther González
|arena    = Falmer Stadium
|spelplats= Brighton and Hove
|publik   = 28994
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Millie Bright
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Österrike

{{Resultat med trupp|id=GER-BBB
|nr       = 26
|bild     = GER-AUT (women) 2022-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lina Magull Alexandra Popp 
|mål2     = 
|arena    = Brentford Community Stadium
|spelplats= London
|publik   = 16025
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Klara Bühl
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Belgien

{{Resultat med trupp|id=SWE-BBB
|nr       = 27
|bild     = SWE-BEL (women) 2022-07-22.svg
|datum    = 22 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Linda Sembrant 
|mål2     = 
|arena    = Leigh Sports Village
|spelplats= Leigh
|publik   = 7517
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Nicky Evrard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=FRA-NED
|nr       = 28
|bild     = FRA-NED (women) 2022-07-23.svg
|datum    = 23 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Ève Périsset 
|mål2     = 
|arena    = New York Stadium
|spelplats= Rotherham
|publik   = 9764
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Selma Bacha
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

England mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=ENG-SWE
|nr       = 29
|bild     = ENG-SWE (women) 2022-07-26.svg
|datum    = 26 juli 202
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Beth Mead Lucy Bronze Alessia Russo Fran Kirby 
|mål2     = 
|arena    = Bramall Lane
|spelplats= Sheffield
|publik   = 28624
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Beth Mead
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=GER-FRA
|nr       = 30
|bild     = GER-FRA (women) 2022-07-27.svg
|datum    = 27 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = Alexandra Popp 
|mål2     =  Merle Frohms
|arena    = Stadium MK
|spelplats= Milton Keynes
|publik   = 27445
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alexandra Popp
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor 
 Uefa.com

Referenser

Slutspel